Conioselinum fischeri är en flockblommig växtart som beskrevs av Christian Friedrich Heinrich Wimmer och Heinrich Emanuel Grabowski. Conioselinum fischeri ingår i släktet ryssiljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ryssiljor
fischeri